Нуево Сентро де Побласион Бенито Хуарез има више значења:

 Нуево Сентро де Побласион Бенито Хуарез (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нуево Сентро де Побласион Бенито Хуарез (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику